Толстой, Дмитрий: Толстой, Дмитрий Александрович (1754—1832) — могилевский губернатор, тайный советник.
 Толстой, Дмитрий Алексеевич (1923—2003) — советский композитор и педагог.
 Толстой, Дмитрий Андреевич (1823—1889) — государственный деятель, министр народного просвещения, министр внутренних дел, обер-прокурор Святейшего Синода.
 Толстой, Дмитрий Иванович (1860—1941) — коллекционер живописи, директор Эрмитажа.
 Толстой, Дмитрий Николаевич (1806—1884) — государственный деятель, писатель, церковный историк, археолог; рязанский, калужский, затем воронежский губернатор.